Northumberland puede referirse a:

 Northumberland, Inglaterra
 Northumberland (Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Northumberland (Nueva York), Estados Unidos
 Northumberland (Pensilvania), Estados Unidos
 Condado de Northumberland